Příjmení Hodač nese více osobností:

 Barbora Hodačová (* 1995) – česká modelka 
 Helena Hodačová (1916–1998) – česká spisovatelka a novinářka
 Jiří Hodač (* 1947) – český ředitel zpravodajství České televize
 Jiří Hodač (1965) (* 1965) – český úředník, podnikatel a politik
 Oldřich Hodač (1916–1996) – český římskokatolický kněz

podobná příjmení
 Hodáč